La locuzione Mens sana può essere riferita a:
Mens Sana in Corpore Sano 1871 – società polisportiva
Mens Sana Basket – sezione di pallacanestro 
Mens sana in corpore sano – locuzione latina